Villedieu kan syfta på:
 Villedieu, Cantal
 Villedieu, Vaucluse
 Villedieu, Côte-d'Or